Оси́я (, Оше́а, «Хошеа», «спасение»; жил ок. 752—721 гг. до н. э. в Самарии Израильского царства) — ветхозаветный пророк, первый из 12 малых пророков; автор Книги Осии.

Жизнеописание 
Сын Веерии (Беери́и). Жил и пророчествовал в Израильском царстве во времена царя Иеровоама II вплоть до гибели Израиля и разрушения его столицы — Самарии. По всей видимости, умер не позднее падения Самарии в 721 году, а значит его служение можно примерно отнести к 752—721 годам до н. э.

Пророк хорошо был знаком с жизнью еврейского духовенства и, возможно, был священником или по крайней мере из священнического рода.

Был женат на женщине по имени , о которой упоминает в своей книге. Библейское предание гласит, что одна жена пророка была распутницей, изменявшей своему первому мужу, что символизирует измену народа Богу, а другая была блудницей, и пророк их взял в жены на условиях, что они закончат свои грешные дела. Как и Бог, готов был принять и простить людей, если они оставят служение идолам и распутство. Это было ещё одним мотивом к горячему проповедованию в среде Дома Израиля (Северного Царства) покаяния и возвращения на пути Господа, к искренней вере. Как и Амос, Осия боролся против идолопоклонства, пустившего свои корни в среде Десяти Северных колен, отступивших от поклонения истинному Богу.

Осии принадлежит фраза, ставшая особенно знаменитой в христианскую эпоху, отражающая веру в воскрешение и спасение людей через искупление их грехов Сыном Человеческим:

Пророчества 

Осия прямо говорит, что Господь отвернётся от Дома Израиля и призовёт в Царствие своё язычников, которые веруют в Него.

Память 
В Анапе на Центральной площади, перед зданием администрации, выстроена часовня Святого Пророка Осии.

Примечания

Литература 
 
 Генри Гелей. Библейский справочник. — СПб: Библия для всех, 2000.